

Волжський — місто, окружний центр, Волгоградська область
 Волжський — селище, Курманаєвський район, Оренбурзька область